Modern Times (film), een film uit 1936 van Charlie Chaplin 
Modern Times (band), een band die namens Luxemburg deelnam aan het Eurovisiesongfestival van 1993 
Modern Times (Bob Dylan), een album uit 2006 van de Amerikaanse zanger Bob Dylan 
Modern times (Steve Khan), een album uit 1983 van gitarist Steve Khan
Modern times (Al Stewart), een album uit 1975 van Al Stewart
Modern times (Steps Ahead), een album uit 1983 van Steps Ahead